Плат може да се отнася за:
 Плат, текстилно изделие

 Хора
 Дейвид Плат (р. 1966), английски футболист
 Силвия Плат (1932-1963), американска писателка

 Окръзи в САЩ
 Плат (окръг, Мисури)
 Плат (окръг, Небраска)
 Плат (окръг, Уайоминг)